Варда је насеље у Србији у општини Косјерић у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 230 становника.

На крају села се може видети школски интернат, који служи локалној деци. Некада су градска деца долазила на рекреативне наставе на Варду и одседала у овом интернату.

Демографија 
У насељу Варда живи 273 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 42,1 година (40,3 код мушкараца и 44,3 код жена). У насељу има 94 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,51.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Косјерићу
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији